Arias ou Árias peut désigner :

Patronymes 

 Alberto Arias (1983-), joueur de baseball dominicain ;
 Alfredo Arias (1940), metteur en scène et dramaturge argentin ;
 Anna María Arías (1960-2001), journaliste américaine ;
 Arnulfo Arias Madrid (1901-1988), président du Panama ;
 Benito Arias Montano (1527-1598), orientaliste espagnol ;
 Carlos Arias Navarro (1908-1989), homme d'État espagnol ;
 Celeste Arias (19??), actrice américaine ;
 Francisco Arias (1533-1605), écrivain ascétique espagnol ;
 Harmodio Arias, président du Panama de 1932 à 1936 ;
 Jimmy Arias (1964), joueur américain de tennis, professionnel dans les années 1980 et 1990 ;
 Juan Arias (né en 1962), homme politique vénézuélien ;
 Juanita Arias (née en 1988), actrice colombienne ;
 Julien Arias, DJ et producteur français ;
 Julien Arias (1983), joueur français de rugby à XV ;
 Nela Arias-Misson (1915-2015), artiste peintre cubaine ;
 , président de Cuba en 1936 ;
  de Arias (1940), présidente du Panama de 1999 à 2004 ;
 Moisés Arias (né en 1994), acteur américain ;
 Óscar Arias Sánchez, (1940), ancien président du Costa Rica, prix Nobel de la paix en 1987 ;
  ;
 Santiago Arias Naranjo (1992), joueur colombien de football ;
 Victor Damian Arias (1990), joueur argentin de rugby à XV ;
 Virginio Arias (1855-1941), sculpteur et professeur d'art chilien ;
 Xosé Lluis García Arias (1945), philologue espagnol.

Toponymes 
 Arias, localité rurale argentine située dans le département de Marcos Juárez, province de Córdoba ;
 Arias, une des 15 paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État de Mérida au Venezuela.

Fiction 
 Arrias, personnage créé par Jean de La Bruyère, qui apparaît dans le chapitre De la société et de la conversation, 9, prétendant à l'omniscience. Stéréotype de l'individu fat et prétentieux prétendant tout savoir sur tout.

Patronyme hispanique